Mauri ist:

 der katalanische Name von Maury (Pyrénées-Orientales)
 in der Antike der Name der Bewohner von Mauretanien
 in Spätantike und Mittelalter der lateinische Name für das Volk der Mauren in Nordafrika
 Rio Mauri, ein Fluss in Bolivien
 ein männlicher Vorname, siehe Mauri (Vorname)

 Familienname
 Carlo Mauri (1930–1982), italienischer Bergsteiger, Abenteurer und Dokumentarfilmer

 Egidio Mauri (1828–1896), italienischer Kardinal
 Ernesto Mauri (1791–1836), Botaniker und Pilzkundler
 Fabio Mauri (1926–2009), italienischer bildender Künstler und Filmautor
 Glauco Mauri (* 1930), italienischer Schauspieler
 Jaume Fort Mauri (* 1966), spanischer Handballtorwart
 José Mauri (* 1996), italienischer Fußballspieler
 Josep Maria Mauri (* 1941), spanischer Geistlicher und andorranisches Staatsoberhaupt
 Leandro Mauri (* 1988), brasilianischer Fußballspieler
 Melchor Mauri (* 1966), spanischer Radrennfahrer
 Pedro Cortina Mauri (1908–1993), spanischer Politiker
 Roberto Mauri (* 1924), italienischer Filmregisseur und Drehbuchautor
 Roberto Mauri (Medailleur) (* 1949), italienischer Medailleur
 Rosita Mauri (1856–1923), katalanische Tänzerin und Tanzlehrerin
 Stefano Mauri (* 1980), italienischer Fußballspieler